Хина — полинезийская богиня.
 Хина — род растений семейства мареновых.
 Хина — женское имя японского происхождения.

Японские женские имена